Les Rhizodontida (ou Rhizodontiformes) forment un ordre éteint de poissons à membres charnus. Ils ont vécu durant la quasi-totalité du Dévonien et du Carbonifère, il y a environ entre  (millions d'années).

L'ordre des Rhizodontida abrite deux familles, les Rhizodontidae et les Sauripteridae, ainsi que des genres basaux dont Gooloogongia et, selon certains auteurs, Pycnoctenion et Propycnotenion .

Leurs fossiles sont connus en Europe, aux États-Unis et en Australie.

Classification phylogénique 
Cladogramme des Rhizodontida basé sur une compilation réalisée par Mikko Haaramo :

Références taxinomiques

Notes et références

Voir aussi 

Ordre de vertébrés préhistoriques (nom scientifique)
Sarcoptérygien préhistorique (nom scientifique)
Ostéichthyen du Dévonien
Poisson du Carbonifère
Taxon fossile décrit en 1970